WTA Тур 2023 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2023 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 Итоговый турнир WTA;
 Турниры в серии WTA 1000;
 Турниры в серии WTA 500;
 Турниры в серии WTA 250;
 Кубок Билли Джин Кинг.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2023 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2023 года

Дебютные титулы 
  Алисия Паркс — Лион
  Чжу Линь — Хуахин
  Марта Костюк — Остин

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA (игроки)

Первые ракетки 2023 года

Дебютные титулы 
  Кристина Букса — Лион
  У Фансянь — Хуахин
  Людмила Самсонова — Дубай
  Диана Парри — Мерида
  Юлиана Лисарасо — Монтеррей
  Мария Паулина Перес Гарсия — Монтеррей

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

См. также 
 ATP Тур 2023
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF

Тур WTA
2023 год в теннисе